Karinthy est le nom  propre hongrois qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1893-1944), épouse de Frigyes Karinthy, psychiatre et psychanalyste hongroise, assassinée dans le camp de concentration d'Auschwitz ;
 Ferenc Karinthy (1921-1992), écrivain hongrois ;
 Frigyes Karinthy (1887-1938), écrivain hongrois ;

Astronmie 
 (84919) Karinthy, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme hongrois